Getap (armenisch ) ist der Name folgender Dörfer in Armenien:
 Getap (Aragazotn), in der Provinz Aragazotn
 Getap (Schirak), in der Provinz Schirak
 Getap (Wajoz Dsor), in der Provinz Wajoz Dsor